Araruna peut désigner deux municipalités du Brésil :

 Araruna, municipalité située dans l'État de la Paraïba
 Araruna, municipalité située dans l'État du Paraná